Medlovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Medlovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Medlovice (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar